Dans l'univers de Star Trek, 
l'USS Valiant fut assigné comme vaisseau d'entraînement pour les cadets faisant partie de l'Escadron Rouge, groupe d'élite de cadets. Il fut pris au piège derrière les lignes ennemies lors des premiers jours de la guerre contre le Dominion. La totalité des instructeurs, ainsi que le capitaine furent tués.

Les cadets ont pris sur eux de réaliser la mission confiée au Vailant quelque temps plus tôt, récupérer des données sur un nouveau type de navire Jem'Hadar, un cuirassé expérimental. À la suite d'une tentative infructueuse d'exploiter un défaut de structure, ce dernier fut détruit, ne laissant que trois survivants.

Vaisseau de Star Trek